Stahování či stažení může znamenat:
 stahování (veslování) – posilovací cvik
 stažení digitálního dokumentu ze serveru na lokální zařízení (download)
 stahování hudby
 stažení produktu – odstranění produktu z prodeje
 Stažení (Désengagement) – francouzský film z roku 2007